Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Sainte-Catherine en l'honneur de sainte Catherine d'Alexandrie :
 la  d’Alexandrie en Égypte ;
 la  de Cajamarca au Pérou ;
 la cathédrale Sainte-Catherine, catholique, à Goa en Inde ;
 l’ d’Iekaterinbourg en Russie ;
 la cathédrale Sainte-Catherine de Kherson en Ukraine ;
 la cathédrale Sainte-Catherine, orthodoxe, à Kingissepp en Russie ;
 la cathédrale Sainte-Catherine, orthodoxe, à Krasnodar en Russie ;
 la  de Soudogda en Russie ;
 la cathédrale Sainte-Catherine, orthodoxe, à Tsarskoïe Selo en Russie ;
 la cathédrale Sainte-Catherine, catholique, à Utrecht aux Pays-Bas.
La  de Carthagène des Indes en Colombie est dédiée à la même sainte.

Voir aussi 
 La cathédrale Sainte-Catherine-de-Sienne d’Allentown aux États-Unis, et celle de  de Guantánamo à Cuba, ne sont pas dédiées à la même sainte (mais respectivement à sainte Catherine de Sienne et à sainte Catherine de Ricci).
 
 
 
 Liste des cathédrales

Catherine
~